Шубранець — річка в Україні,Чернівецька область, Заставнівський район
Шубранець — село, Чернівецька область, Заставнівський район